Die 9. Basketball-Europameisterschaft der Herren (offiziell: Eurobasket 1955) fand vom 7. bis 19. Juni 1955 in Budapest statt. Es nahmen 18 Mannschaften daran teil. Europameister wurde Gastgeber Ungarn (zum ersten Mal), Silber ging an die Tschechoslowakei. Die UdSSR verpasste bei ihrer vierten EM-Teilnahme erstmals Gold und musste sich diesmal mit Bronze zufriedengeben.

Vorrunde 
Die Vorrunde wurde in vier Gruppen mit je zweimal fünf bzw. zweimal vier Mannschaften ausgetragen. Der Sieger eines Spiels erhielt zwei Punkte, der Verlierer einen Punkt. Stand ein Spiel am Ende der regulären Spielzeit unentschieden, so gab es Verlängerung. Bei Punktgleichheit entschied der direkte Vergleich gegeneinander.

Die beiden Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe waren für die Finalrunde gesetzt und hatten Platz 8 bereits sicher. Die restlichen Mannschaften spielten in den Platzierungsrunden um den 9. EM-Platz.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Platzierungsrunde I 
Sämtliche Mannschaften, die in ihrer Vorrundengruppe die beiden ersten Plätze für das Weiterkommen verpasst hatten, spielten in zwei Gruppen die Plätze 9 bis 18 aus. Dabei waren Rang eins und zwei notwendig, um anschließend an den Spielen um Platz 9 teilnehmen zu können. Der dritte bzw. vierte Rang jeder Gruppe berechtigte an der Spiel-Teilnahme um Platz 13, während die beiden Fünft- und damit Letztplatzierten ein Spiel um den 17. Rang zu bestreiten hatten.

Gruppe 1

Gruppe 2

Platzierungsrunde II

Platz 17 und 18 
Die jeweils Letztplatzierten der beiden Gruppen aus der Platzierungsrunde I spielten um EM-Platz 17.

Platz 13 bis 16 
Die jeweils Dritt- und Viertplatzierten der beiden Gruppen aus der Platzierungsrunde I spielten um EM-Platz 13. Gespielt wurde im KO-System über Kreuz gegen einen Gegner aus der anderen Gruppe.

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 15

Spiel um Platz 13

Platz 9 bis 12 
Die jeweils ersten Beiden der beiden Gruppen aus der Platzierungsrunde I spielten um EM-Platz 9. Gespielt wurde im KO-System über Kreuz gegen einen Gegner aus der anderen Gruppe.

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 11

Spiel um Platz 9

Finalrunde 
Die beiden Erst- und Zweitplatzierten jeder Vorrundengruppe spielten in einer einzigen Gruppe um den Europameistertitel. Dieser ging an den Sieger der Finalrunde, deren weitere Reihenfolge über die Plätze 2 bis 8 entschied. So bekam der Zweitplatzierte EM-Silber, der Drittplatzierte EM-Bronze usw.

Endstand

Statistiken 
 Anzahl der Spiele: 89
 Anzahl der erzielten Punkte: 11.310

Siehe auch 
 Basketball-Europameisterschaft

Weblinks 
 FIBA Europe-archiv (engl.)
 FIBA-Europe (engl.)

Basketballveranstaltung 1955
1955
Sportveranstaltung in Budapest
1955